Franz Ferdinand (1863–1914) Ferenc Ferdinánd osztrák–magyar trónörökös
Zene
 Franz Ferdinand, skót rockegyüttes
 Franz Ferdinand, a Franz Ferdinand együttes első albuma